Palmyre est un nom d'origine grecque (Παλμύρα Palmyra) qui peut faire référence à :

Toponymie 
 Palmyre, une ville antique de Syrie.

Prénom 
Palmyre est un prénom féminin notamment porté par :
 Palmyre Bazard (fl. 1830-1833), journaliste et épistolière française ;
 Palmyre Levasseur (1888-1963), actrice française ;
 Palmyre Oomen (1948- ), théologienne et philosophe néerlandaise.

Film 
Palmyre (film), film documentaire libanais portant sur la prison de Palmyre en Syrie, réalisé par Lokman Slim et Monika Borgmann en 2016.

Références 

Prénom féminin
Prénom français